Friss oder stirb bzw. Friß oder stirb steht für:
 eine deutsche Redewendung, siehe Liste deutscher Redewendungen#F
 Friss oder stirb (Lied), ein Lied der Band Die Toten Hosen (2004)
 Friss oder stirb (Fernsehserie), MTV-Doku-Soap um die Band Die Toten Hosen (2005)
 Friss oder stirb Tour, Tournee der Band Die Toten Hosen (2004–2005)

Filme:
 Friß oder stirb, Italowestern-Komödie von Duccio Tessari (1969)
 Taxidermia – Friss oder stirb, DVD-Titel von Taxidermia, Spielfilm von György Pálfi (2006)
 Tatort: Friss oder stirb, Fernsehfilm aus der Krimireihe Tatort (2018)
 Der gute Bulle: Friss oder stirb, Fernsehfilm aus der Krimireihe Der gute Bulle (2019)